Stary Teatr
 Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
 Stary Teatr Wielki w Łodzi

Teatr Stary
 Teatr Stary w Lublinie
 Teatr Stary w Bolesławcu